Элия́ху Хаки́м (2 января 1925, Бейрут — 22 марта 1945) — член еврейской подпольной организации «Лехи», убивший британского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Эдварда Гиннесса.

Биография 

Элияху родился в Бейруте в 1925 году. В возрасте семи лет эмигрировал в Палестину. Учился в Хайфе.

В юности присоединился к Лехи. Во время Второй мировой войны добровольно мобилизовался в английскую армию, служил в Египте, был первоклассным стрелком. Вскоре, убедившись в антиеврейской деятельности британской администрации, дезертировал и вернулся в «Лехи». Участвовал во многих действиях организации, в том числе в неудачной попытке убить Гарольда Макмайкла, британского Верховного комиссара Палестины.

6 ноября 1944 года вместе с Элияху Бейт-Цури участвовал в убийстве лорда Эдварда Гиннесса (барона Мойна) в Гезире, пригороде Каира. С места покушения они пытались скрыться на велосипедах, но были схвачены египетской полицией. Двадцатилетние юноши не стали отстреливаться от полицейских, поскольку, по их мнению, те — в отличие от лорда Мойна — не были ни в чём повинны.

Приговор и казнь 
11 января 1945 года Хакима и Бейт-Цури приговорили к смерти, и 22 марта в Каире казнили через повешение.

Они оба не протестовали против предъявленного обвинения, но заявили в зале суда: «Мы боремся за свободу… Если мы и взялись за оружие, то только потому, что другого выхода не было». Перед смертью Хаким писал из тюрьмы: «Я совершенно спокоен, и совесть моя чиста, ибо я чувствую, что исполнил свой долг». Главный раввин Египта, который провел с приговорёнными ночь перед казнью, впоследствии рассказал, что они до конца сохраняли спокойствие.

В 1975 прах Элияху Хакима был перенесён в Израиль и захоронен на горе Герцля в Иерусалиме.

Ссылки 
 Дов Шперлинг. 
 
 Исраэль Эльдад К годовщине гибели Элияѓу Бейт-Цури и Элияѓу Хакима
 Увековечивание памяти в названиях улиц. Элияху Хаким.
 Траурная церемония по бойцам «ЛЕХИ»
 Э. Блокчейн. Последние евреи, повешенные англичанами

Примечания

См. также 
 Лехи
 Иргун

Члены «Лехи»
Родившиеся в Бейруте
Родившиеся 2 января
Родившиеся в 1925 году
Умершие 22 марта
Умершие в 1945 году
Умершие в Каире
Казнённые за убийство
Повешенные
Похороненные на горе Герцля
Казнённые в 1945 году